Michel Chevalier (politicus) (1806-1879), een Frans econoom, ingenieur en politicus
 Michel Chevalier (geograaf) (1921-2003), een Frans geograaf
 Michel Chevalier (voetballer) (1940-), een Frans voetballer